Shodan (初段) - 1 dan; pierwszy stopień mistrzowski w japońskich sztukach walki. Symbolem jest czarny pas w Judo, złoty pagon przyszyty na czarnym pasie (Karate Kyokushin) lub czarny pas w Aikido.

Japońskie sztuki walki